Lukatis ist der Familienname folgender Personen:

 Ingrid Lukatis (* 1943), deutsche Sozialwissenschaftlerin  
 Wolfgang Lukatis (* 1940), deutscher Sozialwissenschaftler